Il setto in  anatomia è la suddivisione o una parete, che può essere di osso o di cartilagine.

Esempi anatomici 
 Setto alveolare, nei polmoni
 Setto atriale, nel cuore
 Setto nasale  che separa le narici del naso umano.
 Setto orbitale, nell'occhio
 setto pellucido, nel cervello 
 Setto scrotale, nell'apparato riproduttivo maschile
 Setto vaginale, nell'apparato riproduttivo femminile

Malformazioni
La deviazione del setto nasale è tipica per quanto riguarda il naso.

Esami
Con il termine setto si indica anche il setto di silicone, che si utilizza nel trattamento endovenoso.

Bibliografia

Voci correlate 
 Settoplastica

Cartilagini